Мирјана Митић је била филмски и ТВ монтажер.

Сарађивала је на монтажи филмова Александра Петровића, Ђорђа Кадијевића, али је поготово значајна њена сарадња са Пуришом Ђорђевићем.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1958. || Кроз грање небо || асистент монтаже
|-
| 1958. || Рафал у небо || асистент монтаже
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1960. || Партизанске приче ||
|-
| 1961. || Двоје || монтажер
|-
| 1961. || Први грађанин мале вароши || монтажер
|-
| 1961. || Лето је криво за све || монтажер
|-
| 1963. || Дани ||
|-
| 1963. || Човек и звер || 
|-
| 1963. || Мушкарци || 
|-
| 1965. || Девојка || асистент монтаже
|-
| 1965. || Три || монтажер
|-
| 1966. || Рој || асистент монтаже
|-
| 1966. || Сан || монтажер
|-
| 1966. || Летови који се памте || 
|-
| 1967. || Скупљачи перја || 
|-
| 1967. || Јутро || 
|-
| 1968. || У раскораку || 
|-
| 1968. || Подне || 
|-
| 1969. || Кад сам био војник || монтажа звука
|-
| 1969. || Срамно лето || 
|-
| 1969. || Крос контри ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1970.-те 
|-
| 1970. || Бициклисти || 
|-
| 1972. || Киша || 
|-
| 1973. || Београдсо пролеће || 
|-
| 1973. || Писмо || 
|-
| 1973. || Хлеб || 
|-
| 1975. || Доктор Младен || 
|-
| 1976. || Све што је било лепо || 
|-
| 1976. || Влајкова тајна ||
|-
| 1976. || Последње наздравље || 
|-
| 1976. || Мурталов случај || 
|-
| 1976. || Од пет до седам || 
|-
| 1977. || Шта се догодило са Филипом Прерадовићем || 
|-
| 1978. || Тренер || 
|-
| 1978. || Ноћ од паучине || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1970.-те 
|-
| 1980. || Осам кила среће ||
|-
| 1980. || Нешто из живота || 
|-
| 1983. || Карађорђева смрт || 
|-style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1970.-те 
|-
| 1994. || Скерцо || 
|}

Извори 
 Mirjana Mitić - Filmovi i Biografija

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1921.
Умрли 1994.
Тузлаци
Српски монтажери
Југословенски монтажери
Срби у Босни и Херцеговини